Tinta Fresca - Jornal de Arte, Cultura e Cidadania. É um jornal cultural português, de âmbito regional, que abrange os distritos de Leiria, Santarém e Lisboa (Região Oeste). Com sede em Alcobaça, o jornal foi fundado no ano 2000 por Mário Lopes, o seu actual director.

Ligações externas 
 

Jornais de Portugal
Jornais em língua portuguesa